Lito est un diminutif du prénom Carlos. Il peut désigner :

Pseudonyme 

 Lito (1956-), José Eldon de Araújo Lobo Júnior, un footballeur portugais ;
 Lito (1975-), Cláudio Zélito Fonseca Fernandes Aguiar, un footballeur cap-verdien ;
 Lito Vidigal (1969-), José Carlos Fernandes Vidigal, un footballeur et entraîneur angolais ;
 Lito y Polaco un duo de reggaetoneros portoricain.

Autre
 les éditions Lito, une maison d'édition spécialisée en littérature jeunesse

Voir aussi